Wyniki Grand Prix Japonii na Suzuka International Racing Course 10 października 2004.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Japonia
2004
2004 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce